Luca (Luna) est une duelliste de Néo-Domino Ville du dessin animé Yu-Gi-Oh! 5D's. Elle est la calme et posée sœur jumelle de Lua (Léo). Elle joue un deck « Fée/Esprit » et a obtenu la faculté de parler avec les esprits de Duel de Monstres, après un accident survenu huit ans auparavant.

Luna est tombée dans le coma à l'âge de trois ans, mais a récupéré après un mois, grâce à Leo qui a été à ses côtés tout le temps en appelant son nom. Après s'être éveillée, elle a prétendu avoir visité le monde des esprits de monstres de Duel dans ses rêves, où elle a rencontré l'esprit de l'Ancien Dragon Féerique, qui l'a chargé de faire son devoir et de garder le monde des esprits sain et sauf. Luna a été invitée à participer au tournoi de la Fortune Cup, cependant elle n'a pas désiré y participer. Leo a alors proposé d'y aller à sa place. Elle n'aime pas faire des duels, car parler avec des monstres esprits la fatigue.

Elle est aussi un des cinq Pactisants. Sa marque est en forme d'une des griffes du dragon rouge et elle peut former une barrière protectrice autour des gens, les protégeant ainsi des forces des ténèbres. Son dragon se révèle être l'Ancien Dragon Féerique, bien que cette carte n'est  pas en sa possession. Elle récupère cette carte lors de son duel contre Demak. Avant le Grand Prix WRGP, elle intègre la Duel Académie avec Aki, Lua a Tenpei apparemment un coup de foudre pour Luciano dans l'épisode 77. Celui-ci lui donne une planche de Duel qui lui permet à la manière d'un skater de faire des Turbo Duels. Plus tard, elle l'affrontera avec Lua dans un Turbo Duel.

Deck de Terrain

Monstres 
 Kuribon
 Alpha Léonis/Régulus
 L'Esprit de la Brise
 Licorne du Soleil
 Lutin Onirique
 Oiseau de la Rose
 Orties
 Pixie Enchanté
 Roi des Fée Truesdale
 Sagittaire Féerique
 Spore
 Maitre hypérion
 Terre agent du mystère
 Marsmallon
 Jupitere agent du miracle
 Mercure agent de la sagesse

Monstre Synchro 
 Ancien Dragon Féerique

Carte Magies 
 Epée de Révélation de la Lumière
 Secours d'Urgence
 Vent de Guérison
 Corne de l'Unicorne
 Souffrance de Puissance
 Forêt Ancienne
 Sanctuaire céléste
 Wallallah le sanctuaire déchue
 Fontaine du ciel

Cartes Pièges 
 Fée du Vent
 Anciens Rayon Solaire
 Mal d'Obéron
 Mur Scintillant
 Halo de Pixie
 Colère divine

Deck de Turbo Duel 
 Kuribon
 Alpha Léonis/Régulus
 L'Esprit de la Brise
 Licorne du Soleil
 Lutin Onirique
 Oiseau de la Rose
 Orties
 Pixie Enchanté
 Roi des Fée Truesdale
 Sagittaire Féerique
 Spore

Monstre Synchro 
 Ancien Dragon Féerique

Carte Magie de Vitesse 
 Monde de Vitesse 2

Carte Pièges 
 Fée du Vent
 Anciens Rayon Solaire
 Mal d'Obéron
 Mur Scintillant
 Halo de Pixie

Voir aussi 
 Yu-Gi-Oh! 5D's
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 Liste des personnages de Yu-Gi-Oh! 5D's

Personnage de Yu-Gi-Oh! 5D's